William Abdy (1689-1750),  baronnet, propriétaire anglais ;
 William Abdy (~1732-1803),  baronnet, officier de la Royal Navy ;
 William Abdy (1779-1868),  baronnet, propriétaire anglais et député pour Malmesbury ;
 William Abdy (1844-1910),  baronnet.